L'édition 2003 du tournoi de tennis de Monte-Carlo se déroule du 14 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Juan Carlos Ferrero remporte l'épreuve de simple, Mahesh Bhupathi et Max Mirnyi celle de double.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Le jeune Espagnol Rafael Nadal dispute son  sur le circuit principal après Majorque en . Après avoir passé un an à écumer les circuits secondaires, il se qualifie pour le tableau principal d'un grand tournoi. Âgé de 16 ans et 10 mois, n°109 mondial, il remporte au  sa  face à un membre du top 10 : Albert Costa, n°7 et surtout spécialiste de la terre battue (ayant remporté Roland-Garros 2002). Celui que l'on surnommera plus tard l'ogre de l'ocre signe ainsi le  de sa carrière.

Lauréats 
Le tenant du titre Juan Carlos Ferrero remporte son  en simple en battant en finale Guillermo Coria. Il s'agit du  et  sur terre battue en carrière de l'Espagnol. Il s'impose pour la  consécutive à Monte-Carlo, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Mahesh Bhupathi et Max Mirnyi remportent leur  ensemble en battant en finale la paire française Michaël Llodra - Fabrice Santoro. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monte-Carlo
 Saison 2003 de l'ATP
 Tournois ATP Tennis Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2003
Sport à Monaco en 2003
Tennis masculin en 2003
Tennis en avril 2003